Сігурдссон, Сігюрдссон, Сіґурдссон () — Ісландське патронімічне ім'я..

Відомі носії:
 Арні Тор Сігурдссон (*1960) — ісландський дипломат.
 Арнор Сігурдссон (*1999) — ісландський футболіст, півзахисник.
 Бенедикт Сігурдссон Грендал (1924—2010) — ісландський державний діяч.
 Гакон Сіґурдсон (бл. 937—995) — ерл і фактичний володар Норвегії.
 Гільві Сігюрдссон (*1989) — ісланський футболіст, півзахисник.
 Йон Сіґурдссон (1811—1879) — ісландський вчений і державний діяч.
 Ларус Сігурдссон (*1973)— ісланський футболіст та футбольний тренер.
 Олафур Йоганн Сіґурдссон (1918—1988) — ісланський письменник.
 Сігюрйон Біргір Сігюрдссон (*1962)  — ісландський поет та прозаїк.